A delegação do estado de Borno na Assembleia Nacional da Nigéria compreende três representantes eleitos para o Senado da Nigéria que representam as regiões de Borno Central, Borno do Norte e Borno do Sul, além de dez deputados para a Câmara dos Representantes que representam os distritos eleitorais de Jere, Bama/Ngala/Kalabalge, Askira-Uba/Hawul, Dikwa/Mafaf/Konduga, Kukawa/Mobbar/Abadam/Guzamalai, Damboa/Gwoza/Chibok, Monguno/Marte/Ngaanzai, Biu/Bayo/Shani/Kwaya Kusar, Maiduguri e Kaga/Gubio.

Quarta República (1999–presente)

6ª Legislatura (2007–2011)

7ª Legislatura (2011–2015)

8ª Legislatura (2015–2019)

9ª Legislatura (2019–2023)

Ver também
Senado da Nigéria
Câmara dos Representantes da Nigéria
Assembleia Nacional da Nigéria

Borno (estado)
Borno